Bayo steht für:

 Bayo (Grado), Dorf bei Grado (Asturien), Spanien
 Bayo (Nigeria) Verwaltungseinheit von Borno, Nigeria

Bayo ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Bayo (1892–1967), spanischer Berufsoffizier, Flieger und Guerillero
 Amnaay Zebedayo Bayo (* 1976), tansanischer Langstreckenläufer
 Armando Bayo Cosgaya (1922–1972), kubanischer Diplomat
 Gérard Bayo (* 1936), französischer Schriftsteller
 Getuli Bayo (* 1980), tansanischer Marathonläufer
 María Bayo (* 1961), spanische Sängerin (Sopran)
 Mohamed Bayo (* 1998), französischer Fußballspieler
 Vakoun Issouf Bayo (* 1997), ivorischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Baio
 Bajo
 Cerro Bayo